Ловрич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Ловрич, Альберта (1900—1986) — итальянская скрипачка.
 Ловрич, Дарко (род. 1980) — сербский футболист.
 Ловрич, Иван (ок. 1756—1777) — хорватский писатель и этнограф.
 Ловрич, Любомир (1920—1994) — югославский футболист, тренер.
 Ловрич, Санди (род. 1998) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Штурм».